Балцата има више значења:

 Балцата (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Балцата (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији